La formula molecolare C4H6 può indicare:
 Butadiene
 Ciclobutene
 Butino

Formule molecolari